Helicodiscus nummus är en snäckart som först beskrevs av Vanatta 1899.  Helicodiscus nummus ingår i släktet Helicodiscus och familjen Helicodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
nummus